Ладное () — село в Лукашевском сельском совете Близнюковского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320684008. Население по переписи 2001 года составляет 29 (17/12 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Ладное находится в одном километре от села Лукашовка, примыкает к селу Дмитровка.

Село пересекает балка Волчья, по которой протекает пересыхающий ручей, на котором есть запруда.

История 
 1915 год — дата основания села.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района